Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as US Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a harmadik kiemelt Andy Murray volt, aki ezúttal a negyeddöntőben vereséget szenvedett a svájci Stanislas Wawrinkától. A döntőt az első két kiemelt, Novak Đoković és Rafael Nadal vívta, s végül a spanyol játékos bizonyult jobbnak 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 arányban. Nadalnak ez volt a 13. tornagyőzelme Grand Slam-tornán.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

F1